Miquel Rodrigo Plasència, Foios 23 de desembre de 1933. Músic, professor i director de la Banda Municipal de València.

Foiers
Músics valencians contemporanis
Músics de l'Horta Nord